Ait Abbas kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Abbes, stamområde, Tadla-Azilal, 
 Ait Abbas (kommun i Marocko), Tadla-Azilal, Azilal Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar